Костю́к Григо́рій:

 Костюк Григорій Олександрович (1902—2002) — український літературознавець.
 Костюк Григорій Силович (1899—1982, Київ) — український психолог.